Kaiser-Jubiläum steht für:
Kaiser-Jubiläum (Walzer) von Johann Strauss
Kaiser-Jubiläums-Stadttheater, Wien
Kaiser-Jubiläums-Spital, Wien
Kaiser-Jubiläumswarte, Niederösterreich
Siehe auch:
Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläums-Kirche